

Штайнгаузен-ан-дер-Роттум — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг

Штайнгаузен — місто в кантоні Цуг